A Estação de Vila'Este é uma futura estação de metro, na cidade de Vila Nova de Gaia, servida pela Linha D operada pela Metro do Porto. O projeto arquitectónico está a cargo do arquiteto Luís Gomes.

Ligações externas 
metro do Porto

Vila D'Este